Manistee kan syfta på:

 Manistee, Alabama
 Manistee, Michigan

Se även 
 Manistee County